Modulatrix é um género de ave da família Muscicapidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Modulatrix orostruthus
 Modulatrix stictigula

Muscicapidae
Géneros de aves